Condit:
 Carlos Condit, amerikansk MMA-utövare 
 Gary Condit, amerikansk politiker
 John Condit, amerikansk politiker
 Philip M. Condit, amerikansk affärsman
 Silas Condit, amerikansk politiker